«Старая добрая оргия» () — американский комедийный фильм режиссёра Алекса Грегори и Питера Хайка 2011 года.

Сюжет 
Эрику уже за 30 лет, но он всё продолжает вести себя как студент: вечеринки, друзья, выпивка.
Отец Эрика решает продать семейный загородный дом в Хэмптоне. И Эрик в ужасе, ведь там он уже который год проводит свои вечеринки. Эрик и его друзья решают устроить заключительную, самую сумасшедшую вечеринку.

В ролях 
 Джейсон Судейкис — Эрик
 Лесли Бибб — Келли
 Лэйк Белл — Элисон
 Мишель Борт — Сью Пламмер
 Ник Кролл — Адам
 Тайлер Лэбин — Маккруден
 Анджела Сарафян — Ива
 Линдсей Слоун — Лаура
 Мартин Старр — Duquez
 Риз Койро — Маркус
 Люси Панч — Кейт
 Уилл Форте — Гленн
 Дон Джонсон — Джерри Кепплер
 Дэвид Кокнер — ''Вик Джордж

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
  
 
 
  

Кинокомедии США
Кинокомедии 2011 года
Фильмы на английском языке